Das ITF Women’s Tournament la Marsa 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in La Marsa. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 6. bis 13. April 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in La Marsa